Вира́ма (, , «остановка» от राम् (ram), «останавливать») — диакритический знак в санскрите, хинди и ряде других индийских языков. Вирама означает отсутствие краткого гласного звука «а» у буквы с вирамой.

В большинстве индийских письменностей вирама выглядит как косая черта снизу (◌्). Например, деванагари: म (ма) — म् (м). В других языках она может быть точкой, кривой линией, «хвостом» и другими знаками.

Названия вирамы в индийских языках

Знак вирама в различных письменностях 
Знак вирама в различных письменностях, а также номер в Юникоде и HTML-код:

Письменности без вирамы 
Существуют брахмийские письменности, где вирама используется редко или не используется вообще.
 Используют лигатуры для стечений согласных — деванагари क्ष=кша. Печатаются с клавиатуры и кодируются Юникодом они через вираму — кша=ка+вирама+ша, и если в шрифте есть лигатура, выведет её. А если нет — будут две согласных, одна с вирамой. Также бенгальский, ория. В лонтаре отдельные пары согласных кодируются одной буквой.
 Используют диакритику для конечного согласного — чамский.
 Гласная по умолчанию редуцировалась — самоназвание письменности гурмукхи записывается как гу-рᵊ-му-кхии.
 Реформа орфографии, случившаяся в XX веке, лишила письменность гласной по умолчанию — лаосский, тай-вьет.
 Вирама может быть единым целым с согласной — новое письмо лы ᦂ=ка, ᧅ=к.
 Некоторые отсталые письменности вообще не способны записывать «лишние» согласные — бухид, лонтара. Этот недостаток лонтары используют как загадку: правильно прочитать каламбур и найти скрытый смысл.

См. также 
 Присущий гласный

Примечания

Литература 

 

Диакритические знаки
Санскрит
Санскритские слова